Лепти может означать:

 Лепти (Эврос)d — село в сообществе Орестиас в Греции.
 Лепти (Lepetit) — французская фамилия.
 Лепти, Бернар (1948—1996) — французский историк.

См. также 
 Ле Пти Фюте
 Пети